Richard Sherman – giocatore di football americano statunitense
 Richard Sherman – sceneggiatore statunitense 
 Richard Sherman – scenografo 
 Richard M. Sherman – compositore statunitense